Fiat Bravo – automobile prodotta dal 1995 al 2001
 Fiat Bravo – automobile prodotta dal 2007 al 2014